Яузлар (річка) — річка в Криму.
 Яузлар (водоспад) — водоспад на річці Яузлар, Крим.